Greendale ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in Australien:
 Greendale (New South Wales)

in Kanada:
 Greendale (British Columbia)

in Neuseeland:
 Greendale (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Greendale (Illinois)
 Greendale (Indiana)
 Greendale (Kalifornien)
 Greendale (Kentucky)
 Greendale (Louisiana)
 Greendale (Massachusetts)
 Greendale (Missouri)
 Greendale (New York)
 Greendale (Ohio)
 Greendale (Pennsylvania)
 Greendale (Virginia)
 Greendale (West Virginia)
 Greendale (Wisconsin)

Sonstiges:
 Greendale (Album), ein Studioalbum (2003) von Neil Young